Green Office steht für:

 Green Office (Büroalltag)
 Green Office (Hochschulen)